Арзамасский округ — административно-территориальная единица Нижегородского края, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Арзамас.

История 
Арзамасский округ был образован 15 июля 1929 года в составе Нижегородского края. 

30 июля 1930 года Арзамасский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижегородского края.

Административное деление 
Округ был разделён на 17 районов:
 Арзамасский,
 Больше-Болдинский,
 Бутурлинский,
 Вадский,
 Гагинский,
 Глуховский,
 Ичалковский,
 Курмышский,
 Личадеевский,
 Лукояновский,
 Наруксовский,
 Пильнинский,
 Починковский,
 Сергачский,
 Татарский,
 Тепло-Станский,
 Шатковский.

Округа РСФСР
История Арзамаса